JIT est sigle qui peut désigner :

 Just in time (en français, juste-à-temps) ;
Joint investigation team, un programme de l'UE mis en place dans le cadre de la coopération policière européenne.

Jit est nom qui peut désigner :
 Jit, film de Michael Raeburn.